Lilybaeum steht für

 Lilybaion, der antike Name der Stadt Marsala in Sizilien
 bis ins 10. Jahrhundert ein Bistum in Sizilien, seit 1968 Titularbistum Lilybaeum